Prastio bezeichnet:

 Prastio (Avdimou), Ort im Bezirk Limassol in Zypern
 Prastio (Kellaki), Ort im Bezirk Limassol in Zypern
 Prastio (Paphos), Ort im Bezirk Paphos in Zypern
 Prastio/Aydinköy, Ort im Distrikt Güzelyurt in der Türkischen Republik Nordzypern
 Prastio/Dörtyol, Ort im Distrikt Gazimağusa in der Türkischen Republik Nordzypern